Webster é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Webster (Geórgia)
 Condado de Webster (Iowa)
 Condado de Webster (Kentucky)
 Paróquia de Webster (Luisiana)
 Condado de Webster (Mississippi)
 Condado de Webster (Missouri)
 Condado de Webster (Nebraska)
 Condado de Webster (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos